tabù, forte proibizione (o interdizione), relativa ad una certa area di comportamenti e consuetudini
Tabou (Costa d'Avorio), città della Costa d'Avorio
Tabou (film), cortometraggio di Meriem Riveill del 2010
Tabou (etichetta musicale)